Tricholipeurus är ett släkte av insekter. Tricholipeurus ingår i familjen pälslöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pälslöss
Tricholipeurus